Pique ist:

 eine Schreibvariante der Kartenfarbe Pik
 ein Fluss in Frankreich, Nebenfluss der Garonne, siehe Pique (Fluss)
 das Maskottchen der Fußball-Weltmeisterschaft 1986, siehe Pique (Maskottchen)

Piqué bezeichnet:

 ein Gewebe, siehe Pikee
 einen Reinheitsgrad bei Diamanten, siehe Diamant#Reinheit (clarity)

Piqué ist der Familienname folgender Personen:

 Gerard Piqué (* 1987), spanischer Fußballspieler
 Jean Piqué (1935–2019), französischer Rugby-Union-Spieler
 Joaquim Piqué i Calvo (* 1970), katalanischer Chor- und Orchesterleiter
 Josep Piqué i Camps (* 1955), spanischer Politiker
 Lorenzo Piqué (* 1990), niederländischer Fußballspieler
 Mitchell Piqué (* 1979), niederländischer Fußballspieler

Siehe auch:

 Piquet (Begriffsklärung)